Вита ( — жизнь).
 «Вита» — российская общественная благотворительная организация.
 Вита — женское имя.
 PlayStation Vita — портативная игровая консоль от компании Sony.
 Вита, Хелен (1928—2001) — швейцарская певица в жанре шансон, актриса и комедиантка.
 Вита — индийское оружие, копьё на верёвке.
 Вита — название буквы бета в современном греческом языке.
 Вита — советский сорт картофеля (выведен в 1972 году).

Географические объекты 
 Вита () — муниципалитет в Испании.
 Вита () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Трапани.
 Вита — река и историческая местность на территории Голосеевского района города Киева.
 СНТ Вита — садоводческое товарищество и остановочный пункт Свердловской железной дороги в Пермском районе Пермского края России.

Спортивные организации 
 «Вита» — конголезский футбольный клуб, Киншаса.
 «Вита» — грузинский баскетбольный клуб, Тбилиси.
 «Вита» — российский мини-футбольный клуб, Кемерово.

См. также 
 Вит (значения)
 Витт (значения)
 Витали (значения)

Примечания